079  – codice che designa l'Osservatorio astronomico Radcliffe Observatory di Pretoria, in Sudafrica
 079  – prefisso telefonico del distretto di Sassari